Ассоциация юристов:

 Ассоциация юристов России 
 Ассоциация юристов Украины